

Patronyme 

 Avy Jetter (née en 1968), auteure de bande dessinée et dessinatrice américaine ;
  (1959-), ingénieur allemand ;
  (1955–2017), femme politique allemande ;
  (1913–2004), théologien allemand.

Télévision 

 Jetter Mars, une série d'animation japonaise de science-fiction.